Karl Wilhelm Ostwald oder Karl-Wilhelm Ostwald ist der Name von

* Karl Wilhelm Ostwald (1859–1936; ab 1913: Wilhelm von Oswald), deutscher Unternehmer und Montanindustrieller, siehe Wilhelm von Oswald, 1859
 Karl-Wilhelm Ostwald (Ingenieur) (1909–1973), deutscher Ingenieur, Autobahnexperte in Heppenheim